Paredón oder El Paredón bezeichnet:

 Paredón (Chuquisaca), Ort in Bolivien
 Paredón (Chiapas), Ort in Mexiko
 Paredón (Coahuila), Ort in Mexiko
 El Paredón (Puebla), Ort in Mexiko
 El Paredón (Panama), Ort in Panama